Тріндаде (, «Трійця») — власна назва.

Топоніми

Тріндаде (Бежа) — парафія.
 Тріндаде (Віла-Флор) — парафія.

Див. також 
 Триндаді